Weinbuch ist der Name von:

 Helmut Weinbuch (* 1937), Funktionär des Deutschen Ski-Verbandes
 Hermann Weinbuch (* 1960), ehemaliger deutscher Nordischer Kombinierer